Het Belgisch kampioenschap rally 2014 is de zevenendertigste jaargang van het Belgisch kampioenschap rally, georganiseerd door de RACB (Royal Automobile Club Belgium).In 2014 ging dit kampioenschap door onder de naam van Belgian Rally Championship of BRC. Er stonden 8 wedstrijden op de kalender.

Kalender

Overzicht per rally

Eindklassement BRC

Externe links 
 Officiële website RACB
 Officiële website BRC
 eWRCresults met resultaten

Belgisch kampioenschap rally
Rally in 2014